Гаплогруппа J2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 J2a : T195C! • A10499G • G11377A
 J2a1 : A14133G
 J2a2 : C152T!! • T6671C • A11002G • A12570G • A15679G
 J2b : C5633T • G15812A • C16193T
 J2b1 : G10172A
 J2b2 : G5460A • T7391C • A14029G

Распространение 
Кавказ
 северные осетины — 2,9%.

Палеогенетика

Медный век 
 Solt67 — Solteri, Италия — 3338–3032 calBCE — М — G (M201) : J2.

Бронзовый век 
Минойская цивилизация
 Minoan26H — Lasithi Cave, near Ayios Charalambos — Греция — ca. 3700 YBP — J2.

Средние века 
Дания
 Rathaus125 / KH130150 — Rathausmarkt — 1070–1210 AD — Ж — J2.
 G227 / KH150706 — Tirup — 1150–1350 AD — М — J2.
 G267 / KH150676 — Tirup — 1150–1350 AD — Ж — J2.

Примечания

Публикации 
2010
 
2013
 
2018
 
2020

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа J2 (мтДНК)